Mycoglaena är ett släkte av lavar. Mycoglaena ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycoglaena